Le mot processus vient du latin pro (au sens de « vers l'avant »)  et de cessus, cedere (« aller, marcher ») ce qui signifie donc aller vers l'avant, avancer. Ce mot est également à l'origine du mot procédure qui désigne plutôt la méthode d'organisation, la stratégie du changement.

Sciences et techniques

Biologie et écologie 
 En anatomie, un processus est une partie proéminente d'un organe ou un relief osseux aussi appelé apophyse.
 En écologie et biologie, les processus environnementaux, ou processus écosystémiques, interviennent aux différents niveaux du vivant (gène, génome, cellule, organe, organisme, population, écosystème, biosphère), et sont des mécanismes ou des événements reliant les organismes à leur environnement. Ils comprennent les différents flux composant les cycles biogéochimiques.

Économie et gestion 

 En sciences de gestion, un processus désigne l'organisation d'un ensemble d'activités contribuant aux objectifs d'une organisation. Ces processus peuvent être de nature commerciale, technique ou administrative, voir combiner l'ensemble de ces aspects. Les termes suivants sont couramment utilisés de façon interchangeable: processus métier, processus d'entreprise, ou processus d'affaires (« business process » en anglais).
 En gestion de la qualité, un processus désigne un processus de production, c'est-à-dire un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. On distingue en particulier : les processus opérationnels, les processus de support, les processus de pilotage, et les processus de mesure.

Informatique 

 Un processus informatique est une tâche en cours d'exécution.
 On appelle aussi processus l'image de l'état du processeur et de la mémoire au cours de l'exécution d'un programme.

Mathématiques 
 Un processus continu correspond à un processus stochastique régulier dans le temps.
 Un processus de Markov est un processus stochastique dont la prédiction future est indépendante des éléments passés.
 Un processus stationnaire est un processus aléatoire caractérisé par une espérance mathématique indépendante du temps.
 Un processus stochastique (ou processus aléatoire ou encore fonction aléatoire) représente l'évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.

Physique 
 Les processus de nucléosynthèse sont l'ensemble de phénomènes physiques conduisant à la synthèse de noyaux atomiques, par diverses réactions nucléaires. On distingue :
 Le processus r qui consiste en la capture de neutrons par des noyaux atomiques à haute température et à grande densité de neutrons ;
 Le processus s qui consiste en la capture de neutrons par des noyaux atomiques mais à des températures et des densités inférieures aux précédentes (processus r) ;
 Le processus p qui consiste en la capture de protons par des noyaux atomiques pour générer des noyaux riches en protons () ;
 Le processus rp qui consiste en des captures rapides de protons successives sur un noyau atomique produisant des éléments de plus en plus lourds.
 Processus thermodynamique

Sciences humaines et politique

Philosophie 
 Philosophie du processus (ou l'ontologie du devenir). Son principe est d'identifier la réalité métaphysique avec le changement et le développement.

Psychologie 
 Processus, ensemble, considéré comme doté d'une unité et d'une organisation, d'événements étalés dans le temps. Il peut être aussi, une unité élémentaire du fonctionnement mental qui, d'après un modèle, est susceptible de se composer avec d'autres pour donner lieu à une unité d'ordre plus élevé.
 Processus, mode de fonctionnement de l'appareil psychique.

Culture et société

Géopolitique 

 Le processus de Bologne est un processus de rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur européens.

Littérature et bande dessinée 
 Processus, nouvelle de science-fiction écrite par A. E. van Vogt.
 Processus, légionnaire romain, personnage de la bande dessinée Astérix légionnaire.

Religions 
 La théologie du processus est une approche théologique, une perspective critique élaborée à partir de la philosophie du processus de Whitehead.

Patronyme 
 Processus, cognomen dans l'antiquité romaine.

Notes et références

Voir aussi